Flipped (film), komediefilm uit 2010
 Flipped (boek), boek van Wendelin van Draanen
 Flipped, aflevering van misdaaddrama Law & Order